

Véhicules 
 le Panther, hélicoptère d'Eurocopter, version militaire du Dauphin, parfois appelé Panthère en France.
 Grumman F9F Panther, avion de chasse américain des années 1940.
 Parnall Panther, avion de chasse britannique des années 1920.
 Panzerkampfwagen V Panther, char de combat allemand de la Seconde Guerre mondiale.
 Panther KF51, char de combat allemand dévoilé en 2022.
 K2 Black Panther, un char de combat sud-coréen mis en service en 2014
 Panther Westwinds, constructeur de voitures britannique.
 La canonnière allemande Panther, célèbre pour le coup d'Agadir en 1911.

Informatique 
 Panther, nom de code du système d'exploitation d'Apple Mac OS X v10.3.
 Steel Panthers, jeu vidéo.
 Panther, console de jeu vidéo 32-bit conçue avant la sortie de la Jaguar.

Mouvements 
 Les Black Panthers, mouvement révolutionnaire afro-américain.
 Black Panthers, mouvement protestataire israélien contre la discrimination.

Musique 
 Pantera, groupe de heavy metal américain.
 Panther, album du groupe Pain of Salvation sorti en 2020.

Cinéma 
 Panther est un film de Mario Van Peebles, sorti en 1995.

Équipes de sport 
 Hockey sur glace : Panthers de la Floride, Panthers de Louisville, Panthers d'Érié, Nottingham Panthers.
 Football américain : Panthers de Pittsburgh, Panthers de la Caroline, Black Panthers de Thonon, Panthers de Parme.
 Rugby : Penrith Panthers.
 Basket-ball : Birmingham Panthers.